Суперкубок Испании по футболу 1997 года (исп. Supercopa de España 1997) — 12-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 1996/97 «Реал Мадрид» и обладатель Кубка Испании 1996/97 — «Барселона». Первый матч состоялся 20 августа на стадионе Камп Ноу в Барселоне и завершился победой хозяев — 2:1. Ответная игра прошла 23 августа в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. «Реал Мадрид» победил 4:1 и завоевал трофей по сумме двух встреч — 5:3.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Эль Классико
 Чемпионат Испании по футболу 1996/1997
 Кубок Испании по футболу 1996/1997

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1997 году
Август 1997 года
Спортивные соревнования в Барселоне
События 20 августа
Спорт в Испании в 1997 году
События 23 августа
Спортивные соревнования в Мадриде